Con El Maestro puede ser conocido.

Literatura 

 El Maestro, libro de piezas para vihuela sola y vihuela y canto, publicado en 1536, en Valencia, por el compositor y vihuelista español Luis de Milán.

Personajes ficticios 

 El Maestro, personaje de ficción creado por Joss Whedon que aparece en Buffy Cazavampiros y Ángel, ambas creadas por Whedon.
 El Maestro, alias por el cual es más conocido Suren, un personaje ficticio de la obra literaria de Laura Gallego, las Crónicas de la Torre.
 El Maestro, personaje de ficción de la obra literaria El código Davinci, escrita por Dan Brown.